Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 24 października 1999. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,3%.

Szwajcarska Partia Ludowa otrzymała najwięcej głosów, jednak to Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii pozostała największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 51 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 24, 1999 General Election Results - Switzerland Totals

1999
Szwajcaria